Coublanc (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Coublanc (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny